Ло́тар Ва́рнеке (; 15 сентября 1936, Лейпциг, Саксония, Германия — 5 июня 2005, Потсдам, Бранденбург, Германия) — немецкий режиссёр, сценарист, актёр и педагог.

Биография 
В 1954—1959 годах учился в Лейпцигском университете (теологический факультет). В 1960—1964 годах учился в Высшей школе кино и телевидения в Бабельсберге. С 1967 года — на киностудии «ДЕФА». Был ассистентом режиссёров , Эгона Гюнтера, Курта Метцига. В 1968 году дебютирует как кинорежиссёр. Преподавал в своей альма-матер.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Не со мной, мадам! / Mit mir nicht, Madam! (с , в советском прокате «Мисс инкогнито»)
  — Доктор медицины Зоммер II / Dr. med. Sommer II 
  — Это старая история / Es ist eine alte Geschichte
  — Жизнь с Уве / Leben mit Uwe
  — Неисправимая Барбара / Die unverbesserliche Barbara
  — Прощай, моя малышка / Addio, piccola mia
  — Наша короткая жизнь / Unser kurzes Leben
  — Беспокойство / Die Beunruhigung
  — Странная любовь / Eine sonderbare Liebe
  — Белокурое танго / Blonder Tango
  — Раздели бремя ближнего / Einer trage des anderen Last
  — 7-й год – Взгляд на состояние нации / Das 7. Jahr - Ansichten zur Lage der Nation (ТВ)

Сценарист  
  — Доктор медицины Зоммер II / Dr. med. Sommer II
  — Это старая история / Es ist eine alte Geschichte
  — Жизнь с Уве / Leben mit Uwe
  — Неисправимая Барбара / Die unverbesserliche Barbara
  — Прощай, моя малышка / Addio, piccola mia
  — Наша короткая жизнь / Unser kurzes Leben
  — Беспокойство / Die Beunruhigung
  — Странная любовь / Eine sonderbare Liebe
  — Белокурое танго / Blonder Tango
  — Раздели бремя ближнего / Einer trage des anderen Last

Актёр  
  — Когда ты вырастешь, дорогой Адам / Wenn du groß bist, lieber Adam
  — Не со мной, мадам! / Mit mir nicht, Madam! (в советском прокате «Мисс инкогнито»)
  — Доктор медицины Зоммер II / Dr. med. Sommer II 
  — Вторая жизнь Фридриха Вильгельма Георга Платова / Das zweite Leben des Friedrich Wilhelm Georg Platow — сын Платова
  — Жизнь с Уве / Leben mit Uwe
  — Неисправимая Барбара / Die unverbesserliche Barbara
  — Соло Санни / Solo Sunny — Цапфер
  — Счастье на задворках / Glück im Hinterhaus — доктор Брух
  — Странная любовь / Eine sonderbare Liebe
  — Белокурое танго / Blonder Tango

Награды 
 1977 — Национальная премия ГДР
 1977 — номинация на «Золотой приз» X Московского международного кинофестиваля («Неисправимая Барбара»)
 1981 — номинация на «Золотой приз» XII Московского международного кинофестиваля («Наша короткая жизнь»)
 1988 — номинация на  «Золотой Медведь» 38-го Берлинского международного кинофестиваля («Раздели бремя ближнего»)
 1988 — приз газеты Berliner Morgenpost 38-го Берлинского международного кинофестиваля («Раздели бремя ближнего»)
 1988 — премия «Интерфильма» - почетное упоминание 38-го Берлинского международного кинофестиваля («Раздели бремя ближнего»)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич, Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 66

Примечания

Ссылки 
 
 Лотар Варнеке на сайте КиноПоиск